Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2005 года прошёл с 9 по 17 ноября в Дохе (Катар). Это был 74-й чемпионат мира среди мужчин и 17-й среди женщин. В нём принял участие 281 атлет из 70 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Полные результаты на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Дохе
Спорт в Катаре в 2005 году
Ноябрь 2005 года
Чемпионаты мира в Катаре